Flach puede referirse a :

 Émile Flach (1860 – 1959), el Primer Ministro de Estado de Mónaco.
 Jacques Flach (fr)
 Karl-Hermann Flach (de)
 Kenneth "Ken" (Eliot) Flach (1963, St. Louis - 2018), un jugador de tenis estadounidense.

 Submarino Flach ("el Flach"), un submarino chile no construido en 1866.